Siddall ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Siddall (* 1980), englische Triathletin
 Lauren Siddall (* 1984), englische Squashspielerin
 Matt Siddall (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler